Антуан Симон ():
 Симон, Антуан (1736—1794) — французский сапожник и революционер, охранник сына ЛюдовикаXVI в тюрьме (1793). Сходные имена и фамилии: См. также 
**  (1775—1862) — французский дивизионный генерал. Симон, Антон Юльевич (фр. произношение — Антуан Симон; 1850—1916) — российский композитор, дирижёр и пианист французского происхождения.
** Симон, Франсуа Антуан (1843—1923) — 20-й президент Республики Гаити.